Contea di Winston o Winston County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Winston (Alabama)
 Contea di Winston (Mississippi)